Tin Tin (band), Australische band uit de jaren 1970
Tin Tin (album),  muziekalbum van Astral Taxi
Tin Tin (kunstenaar), Frans tattoo-kunstenaar (1965–)
Tin Tin (personage), personage uit Thunderbirds